NTI steht für:
 Nunavut Tunngavik Incorporated, amtliche Vertretungsorganisation aller Inuit in Nunavut, Kanada
 Bintuni Airport (IATA-Code), Flugplatz von Bintuni, Teluk Bintuni, Westpapua, Indonesien
 Nuclear Threat Initiative, US-amerikanische Non-Profit-Organisation

Nti ist der Familienname folgender Personen:
 Opoku Nti (* 1961), ghanaischer Fußballspieler

Abkürzung